W Wielkiej Brytanii:
 Broadwater – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
Miejscowości w Australii:
 Broadwater – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
Miejscowości w USA:
 Broadwater – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Morrill
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Broadwater (ang. Broadwater County) – w stanie Montana
Informatyka:
 Broadwater – chipset Intela i965

pt:Broadwater